Екуандурео има више значења:

 Општина Екуандурео (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Екуандурео (Екуандурео, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику